Die Egyptian Premier League 2021/22 ist die 65. Saison der höchsten ägyptischen Spielklasse im Fußball. Es nehmen 18 Mannschaften teil, die je zwei Mal gegeneinander antreten sollen. Die Saison begann am 25. Oktober 2021 und soll im August 2022 enden.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Tabelle

Einzelnachweise 

Egyptian-Premier-League-Saison
Fußballsaison 2021/22